Michelis bzw. De Michelis ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Michelis (1823–1868), deutscher Landschaftsmaler
 Eduard Michelis (1813–1855), deutscher Theologe
 Frank Michelis (1905–1975), deutscher Schauspieler
 Friedrich Michelis (1815–1886), deutscher Theologe
 Helmut Michelis (* 1954), deutscher Journalist
 Loni Michelis (1908–1966), deutsche Schauspielerin
 Peter Michelis (* 1940), deutscher Architekt
 Theodor Michelis (1872–1936), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor
 Ursula Michelis (* 1946), deutsche Schauspielerin 
 Zygmunt Michelis (1890–1977), polnischer evangelisch-lutherischer Geistlicher

De Michelis heißen:
 Cesare G. De Michelis (* 1944), italienischer Literaturwissenschaftler
 Gianni De Michelis (1940–2019), italienischer Politiker

Siehe auch:
 Micheli
 Mikelis
 Demichelis